Pahorek může být:

malý kopec – nevelká terénní vyvýšenina
 Pahorek (607 m) – vrch v Brtnické vrchovině, severně od obce Bítovčice v okrese Jihlava
 Pahorek (České středohoří) – vrch v Českém středohoří nad Sebuzínem v Ústí nad Labem
 Pahorek (Šumavské podhůří) (717,9 m) – vrch v Svatoborské vrchovině, severozápadně od Libětic v okrese Klatovy
 Pahorek (Švihovská vrchovina) (549,4 m) – vrchol v Radyňská pahorkatině, jihozápadně od Chlumu v okrese Plzeň-jih

stydký pahorek – tzv. Venušin pahorek, část ženského těla
Dómský pahorek – terénní vyvýšenina v Litoměřicích
Zámecký pahorek – český vrch v Zlatohorské vrchovině
Kamenný pahorek – ulice v Košťanech

přírodní objekty
Pahorek u Vržanova – přírodní památka u obce Kamenice v okrese Jihlava 
Pahorek (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Vyškov

v kultuře
Pahorek (kniha) – román Raye Rigbyho z prostředí vojenského trestaneckého tábora v Libyjské poušti z roku 1965
Pahorek (film, 1965) – britský válečný film podle stejnojmenného románu režiséra Sidney Lumeta
Pahorek Pork Chop – americký film z roku 1959

Externí odkazy